Струнный квартет № 2 — многозначный термин.

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 2 (Прокофьев)
 
 
 
 Струнный квартет № 2 (Сметана)
 
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 2 (Чайковский)
 
 
 
 Струнный квартет № 2 (Шостакович)

См. также